MMS kan syfta på:
 Mms – en tjänst i mobiltelefoni, se mms
 MMS – ett företag som genomför tittarmätningar i Sverige, se Mediamätning i Skandinavien
 MMS – ett enkelt test för skattning av kognitiva funktioner engelska: Mini Mental State, se Mini Mental Test